Coninx ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Coninx (1865–nach 1930), deutscher Manager der Energiewirtschaft
 Dorian Coninx (* 1994), französischer Duathlet und Triathlet
 Hans Heinrich Coninx (* 1945), Schweizer Verleger
 Léa Coninx (* 1998), französische Triathletin
 Max Coninx (1874–nach 1941), deutscher Reichsgerichtsrat
 
 Peter Heinrich von Coninx (1746–1814), Geheimer Regierungsrat und Mitglied des souveränen Justizhofes in Geldern
 Stijn Coninx (* 1957), flämischer Filmregisseur
 Werner Coninx (1911–1980), Schweizer Maler und Kunstsammler

Siehe auch:
 Coninx-Museum
 Coninck
 Koninck